Irschawez (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Irschawez (Itschnja), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Itschnja
 Irschawez (Nossiwka), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nossiwka

Irschawez ist zudem der Name eines Flusses in der ukrainischen Oblast Tschernihiw, siehe Irschawez (Fluss).

Siehe auch:

 Nesseno-Irschawez
 Nowyj Irschawez
 Nyschnij Irschawez
 Staryj Irschawez